Сколия:

  — в древнегреческой поэзии особая песнь на пирах.
 Сколия — в зоологии представитель семейства перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) из подотряда жалоносных (Apocrita).
 Сколии (род) — род крупных ос из семейства сколий.

См. также 
 Сколия волосатая | четырёхточечная | шеститочечная |  пятипоясковая | жёлтоголовая | сколия-гигант
 Схолии

Примечания